Ву́лиця Мельниче́нка — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Мельниченка — вулиця у Києві.
 Вулиця Мельниченка — вулиця у Петропавлівській Борщагівці.

Вулиці, названі на честь людей